Die 1. jugoslawische Fußballliga 1987/88 war die 59. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 2. August 1987 und endete am 12. Juni 1988.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1987/88 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1987/88